Mastiff kan syfta på:

 Mastiff (produktionsbolag) – ett svenskt TV-produktionsbolag
 Mastiff (företag) – en amerikansk utgivare av videospel

Hundraser
Namn på flera hundraser av molossertyp och besläktade raser:
 Bullmastiff
 Mastiff (Engelsk mastiff)
 Mastin español (Spansk mastiff)
 Mastino napoletano (Neapolitansk mastiff)
 Mâtin Belge (Belgisk mastiff)
 Pyreneisk mastiff
 Tibetansk mastiff

Hundrastyper